Die SkiStar Swedish Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. Juli 2012 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships, in Stuttgart der MercedesCup sowie in Umag die ATP Vegeta Croatia Open gespielt, die genau wie die SkiStar Swedish Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. Eine Woche später fand in Båstad das gleichnamige Damenturnier der WTA Tour 2012 statt.

Der Titelverteidiger im Einzel, Robin Söderling, nahm in diesem Jahr aus Krankheitsgründen nicht teil. David Ferrer siegte im Finale mit 6:2, 6:2 wie schon 2007 gegen Nicolás Almagro und sicherte sich somit seinen 16. Karriere-Titel und insgesamt fünften Titel der laufenden Saison. Almagro unterlag damit seinem Landsmann Ferrer zum fünften Mal in seiner Karriere in einem ATP-Finale. Im Doppel verteidigten Robert Lindstedt und Horia Tecău ihren Titel aus dem Vorjahr, sie besiegten Alexander Peya und Bruno Soares mit 6:3, 7:65. Damit gewannen sie das Turnier nach 2010 und 2011 zum mittlerweile dritten Mal. 

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Båstad